Walkerton (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana.
 Walkerton (Ontario), plaats in de Amerikaanse staat Ontario.